Elektrische Zündung steht für:

 die elektronische Steuerung eines Verbrennungsmotors, siehe Zündung (Verbrennungsmotor) #Elektronische Zündanlage (EZ)
 in der Sprengtechnik die verkabelte Fernzündung, siehe Sprengzünder
 in der Pyrotechnik die Verwendung von Zündmaschine und Elektrozünder, siehe Brückenzünder